Il doppio del Movistar Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Agustín Calleri e Mariano Hood erano i detentori del titolo, ma solo Hood ha partecipato in coppia con Lucas Arnold.

Arnold e Hood hanno perso nei quarti di finale contro Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Juan Ignacio Chela e Gastón Gaudio hanno battuto in finale 7–6 (7–2), 7–6 (7–3) Nicolás Lapentti e Martín Rodríguez.

Teste di serie
 Lucas Arnold /  Mariano Hood (quarti di finale)
 František Čermák /  Leoš Friedl (semifinali)
 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Movistar Open 2004
ATP Tour 2004